El Torneig de Viena 2021, oficialment conegut com a Erste Bank Open 2021, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura interior que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 47a edició del torneig es va celebrar entre el 25 i el 31 d'octubre de 2021 al Wiener Stadthalle de Viena, Àustria.

El tennista alemany Alexander Zverev va guanyar el cinquè títol individual de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2021
ATP Tour 2021